Now kan avse:

 NOW – kvinnoorganisation i USA.
 Now (album) – album av Neil Sedaka, utgivet 1981
 Now (musikalbum av Black Uhuru) – ett musikalbum av Black Uhuru från 1990
 Now – tidigare namn på en amerikansk thrillerfilm från 2011, se In Time
 Now! – brittisk nyhetstidning utgiven 1979–1981